Marcelle Devaud (née Marcelle Gouguenheim) (1908-2008}, femme politique française ;
 Noé Devaud, patron d’un canot de sauvetage, d’où :
 le Patron Noé Devaud, nom donné à un navire de sauvetage ;
  ;
 Stanislas Devaud (1896-1963), homme politique français.